Austin Berry (coach), een assistent-coach uit Costa Rica en voormalig voetballer
Austin Berry (Amerikaans voetballer), een Amerikaanse voetballer